Aliso Creek peut faire référence à :

aux États-Unis
 Aliso Creek (comté d'Orange) ;
 Aliso Creek (San Francisco) ;
 Aliso Creek (Los Angeles) ;
 Aliso Creek (San Diego) ;

ailleur4s
 Aliso Creek Inn ;
 Aliso Creek Beach.